est la formule brute de plusieurs isomères.

 acide hyponitreux, numéro CAS 
 nitramide, numéro CAS